Ali Baba et les Quarante Voleurs est une histoire d'origine persane qui a inspiré de nombreuses oeuvres.

Sur scène 

 1833, Ali Baba ou les Quarante Voleurs, opéra de Luigi Cherubini
 1887, Ali Baba, opéra comique de Charles Lecocq
 2000, Les Mille et Une Vies d'Ali Baba, comédie musicale écrite et composée par Fabrice Aboulker, Thibaut Chatel, Frédéric Doll et Alain Lanty

Cinéma 
 1902, Ali Baba et les Quarante Voleurs, film muet français réalisé par Ferdinand Zecca
 1907, Ali Baba et les Quarante Voleurs, film muet français réalisé par Ferdinand Zecca, remake de la version de 1902 ;
 1908, Ali Baba, film muet français
 1911, Ali Baba (), film muet italien réalisé par Enrico Guazzoni
 1922, Ali Baba, court métrage muet américain réalisé par Joe Rock
 1936, Ali Baba, court métrage américain réalisé par Ben Hardaway
 1937, Nuits d'Arabie (Ali Baba Goes to Town), film américain réalisé par David Butler 
 1942, Ali Baba et les Quarante Voleurs (Ali Baba wa-l Arba'in Harami), film égyptien réalisé par Togo Mizrahi 
 1944, Ali Baba et les Quarante Voleurs (Ali Baba and the Forty Thieves), film américain réalisé par Arthur Lubin
 1952, Le Fils d'Ali Baba (Son of Ali Baba), film américain réalisé par Kurt Neumann
 1952, La Revanche d'Ali Baba (Thief of Damascus), film américain réalisé par Will Jason
 1954, Alibaba and 40 Thieves, film indien réalisé par Homi Wadia
 1954, Ali Baba et les Quarante Voleurs, film français réalisé par Jacques Becker
 1956, Ali Baba Bunny, court métrage d'animation américain réalisé par Chuck Jones
 1965, Les Exploits d'Ali Baba (The Sword of Ali Baba) film américain de Virgil W. Vogel
 1980, Ali Baba et les Quarante Voleurs (Alibaba Aur 40 Chor), film indo-soviétique réalisé par Umesh Mehra et Latif Faiziyev
 2004, Alibaba Aur 40 Chor, film indien réalisé par Sunil Agnihotri

 Alibaba 
 Alibaba Group, groupe chinois spécialisé dans le commerce en ligne
 Alibaba.com, principal site de ce groupe, spécialisé dans la vente en B2B

 Autres 
 2007, Ali Baba et les Quarante Voleurs'', téléfilm français réalisé par Pierre Aknine, avec Gérard Jugnot
 Ali Baba, cheval de saut d'obstacles